Golin può riferirsi a:
 Golin – frazione del comune tedesco di Schwielochsee
 Martino di Golin – pirata tedesco del XIII secolo
 Giorgio Golin – organista, compositore e direttore di coro italiano
 Lino Golin – calciatore italiano
 Piero Golin – calciatore italiano
 Steve Golin – produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense